Ведмежье — название населённых пунктов.

Украина 
 Ведмежье — посёлок в Харцызском городском совете Донецкой области.
 Ведмежье — село в Роменском районе Сумской области.